

Населені пункти та їхні частини
 Лясковиці — село в гміні Єжево Свецького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Лясковиці — село в гміні Корчев Седлецького повіту Мазовецького воєводства
 Лясковиці — село в гміні Лясовіце-Вельке Ключборського повіту Опольського воєводства
 Лясковиці — село в гміні Любжа Прудницького повіту Опольського воєводства
 Лясковиці — село в гміні Прабути Квідзинського повіту Поморського воєводства
 Лясковиці — частина міста Єльч-Лясковиці в Олавському повіті Нижньосілезького воєводства
 Лясковиці — частина села Ґольниці в гміні Болеславець Болеславецького повіту Нижньосілезького воєводства
 Лясковиці — осада в гміні Лясовіце-Вельке Ключборського повіту Опольського воєводства

Примітки